Аря́ (, ) — река в Чувашии и Татарстане, левый приток Свияги, впадает в Свияжский залив Куйбышевского водохранилища на высоте 53 метра над уровнем моря.
Длина реки 49 км (из которых 23,7 км в пределах Чувашии). Площадь речного бассейна — 368 км².

Физико-географическая характеристика 
Протекает по Приволжской возвышенности, берёт начало в прудах западнее села Арабоси на границе Урмарского и Канашского районов. Устье в 3 км к востоку от посёлка Прибой Зеленодольского района. Абсолютная высота истока 180 м, устья — 54 м. Уклон реки — 9,2 ‰. Расход воды в межень — около 1 м³/сек.

Питание смешанное, преимущественно снеговое. Обильное весеннее половодье. Иногда пересыхает.

Течёт по холмистой равнине, в низовьях пойма реки заболочена. Долина реки асимметрична. Склоны долины сильно расчленены оврагами и балками. 11 % площади водосбора залесены. Имеет 25 притоков длиной от 0,6 до 8,7 км.

Вода умеренно жёсткая (3—6 мг-экв/л) в течение года. Общая минерализация 200—300 мг/л весной и 400—500 мг/л зимой и летом. В бассейне реки лежат 2 пруда суммарным объёмом 761 тыс. м³.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Чебоксарского г/у (Чебоксарское водохранилище) до г. Казань без рр. Свияга и Цивиль, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского вдхр. (без бассейна Оки).

Название 
Краевед И. С. Дубанов приводит такие версии происхождения топонима Аря (Ара):

 Ара «промежуток, расстояние, пространство между двумя пунктами» (туркм., турец., азерб., кирг., татар.) (Э. В. Севортян). Арал «остров» (тюрк., монг.); «заросли кустарников, урёма по берегам рек и озёр» (алт.) (Э. М. Мурзаев, СНГТ, 1984).
 В венгерском языке — местный географический термин ер — «ручей». Ему соответствует семантика форманта-термина ер/ар «ручей».

Притоки 
На территории Чувашии имеет 17 притоков первого и 7 притоков второго порядка.

Притоки (от устья, в скобках указана длина притоков в км)
 3,3 км пр: Булатка (8,5)
 лв: Кирмели (5,6)
 пр: Укша (9,1)
 28 км пр: Мусирма (8,7)
 лв: Ар

Экология 
Река характеризуется высокой плотностью населения на территории водосборного бассейна и загрязнением с прибрежных территорий.

Примечания

Топографические карты 
 
 

Притоки Свияги
Реки Урмарского района
Реки Зеленодольского района